Улица Корне́ева — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Улица Корнеева — улица в Болохове.
 Улица Корнеева — улица во Владикавказе.
 Улица Корнеева — улица в городе Домодедове.
 Улица Корнеева — улица в Красноярске.
 Улица Корнеева — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Корнеева — улица в Таганроге.
 Улица Корнеева — улица в Электростали.